Baquba of Bakuba kan verwijzen naar:
 Baquba (Irak), een stad in Irak;
 Baquba (rum), een Nederlands merk rum.

 Kuba of Bakuba, een volk in Afrika